Het seizoen 2017/18 van de Premier League was het 26ste seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds het oprichten van de Premier League in 1992. Chelsea was de titelhouder, maar wist deze titel niet te verdedigen.

Teams 

Aan de competitie deden 20 teams mee. Sunderland AFC, Hull City en Middlesbrough FC degradeerden in het seizoen 2016/2017 naar de Football League Championship. Newcastle United promoveerde naar de Premier League als kampioen van het Championship in seizoen 2016/17. Zij zijn een jaar afwezig geweest in de Premier League. Brighton & Hove Albion promoveerde als nummer 2 van de competitie. Op 29 mei 2017 promoveerde Huddersfield Town via de play-offs naar de Premier League. Dit ging ten koste van Reading FC. De volgende teams waren tijdens het seizoen 2017/2018 ingedeeld in de Premier League.

Huddersfield Town deed op de eerste speeldag, op zaterdag 12 augustus, meteen van zich spreken. De herintreder op het hoogste niveau won met 3-0 van en bij Crystal Palace, waar de nieuwe hoofdtrainer Frank de Boer een mislukt debuut beleefde door treffers van Joel Ward (eigen doelpunt) en Steve Mounié (2x).

Manchester City behaalde de vijfde landstitel uit de clubgeschiedenis. In de uitwedstrijd tegen West Ham United (1-4), gespeeld op zondag 29 april 2018, passeerde de ploeg van trainer Pep Guardiola de grens van honderd goals. Voormalig City-speler Pablo Zabaleta zorgde met een eigen doelpunt voor de honderdste goal van het seizoen voor The Citizens.

Drie keer eerder werd de grens van honderd goals doorbroken in de Premier League. Chelsea was de eerste in het seizoen 2009/10 (103 goals), Liverpool deed het in 2013/14 (101) en ook Manchester City zelf deed het al een keer eerder: in de voetbaljaargang 2013/14.

* Tottenham Hotspur speelde tot het seizoen ervoor normaal in White Hart Lane, maar wegens de afbraak van dat stadion en de bouw van een nieuw stadion op dezelfde plaats is de club moeten uitwijken naar een ander stadion en dat is Wembley Stadium geworden.

Trainerswissels

Eindstand

Legenda

Positieverloop per club 
<center>

<div style="text-align:left;">

Statistieken

Topscorers

Assists

Wedstrijden zonder tegendoelpunten 

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2017/18